Staphylos (altgr.: Στάφυλος, Weinstock), latinisiert Staphylus bezeichnet in der griechischen Mythologie:

 Staphylos (Sohn des Dionysos), Sohn des Dionysos und der Erigone (Tochter des Ikarios)
 Staphylos (Sohn der Ariadne)
 Staphylos (Sohn des Silenos), Entdecker des Mischens von Wein mit Wasser
 Staphylos (Oineus) einen Ziegenhirten im Dienst des Oineus, den Entdecker des Weines
 Staphylos, den assyrischen König in der Dionysiaka
 Staphylos (Vater der Rhoio), mit Chrysothemis Vater von Rhoio, Molpadia und Parthenos